Ю́рий Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Юрий Васильевич (род. 1946) — художественный руководитель и главный дирижёр Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца.
 Васильев, Юрий Васильевич (1925—1990) — скульптор, график, живописец, художник книги, театральный художник, реставратор.